Primus kan syfta på:

 Primus – ett företag som tillverkar friluftsutrustning
 Primus (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband
 Adler Primus – en bilmodell från Adler
 S/S Primus – en bogserbåt
 Primus motor – en antik filosofisk term förknippad med Aristoteles
 Primus Motor (förening) – en industrihistorisk förening i Örnsköldsvik

Personer

Förnamn 
 Primus Trubar (1508–1586), författare och reformator
 Primus Wahlmark (1883–1955), typograf och politiker
 Primus Mortimer Pettersson (1895–1975), en svensk naivistisk konstnär

Efternamn 
 Linvoy Primus (19783–), fotbollsspelare

Fiktiva
 Primus Svensson – en rollfigur och huvudperson i P.C. Jersilds roman Babels hus från 1978

Se även
 Primus inter pares